Everywhere (Fleetwood Mac), een single van de Brits/Amerikaanse band Fleetwood Mac uit 1987
Everywhere (Michelle Branch), een single van de Amerikaanse zangeres Michelle Branch uit 2002